L'édition 2007 de la Supercoupe de l'UEFA a opposé le Séville FC, vainqueur de la Coupe UEFA, et le Milan AC, vainqueur de la Ligue des champions, le  au Stade Louis-II (Monaco).

À la suite du décès du joueur espagnol Antonio Puerta, l'équipe de Milan a voulu annuler le match, ce que Séville a refusé. En hommage au joueur, tous les joueurs du match ont porté le nom « Puerta » sur leur maillot, en dessous de leur numéro. 

L'AC Milan a remporté pour la cinquième fois de son histoire la Supercoupe, grâce à des buts de Filippo Inzaghi, Marek Jankulovski et Kaká. Séville avait pourtant ouvert le score en première période par l'intermédiaire de Renato ().

Match

Voir aussi 

 Ligue des champions de l'UEFA 2006-2007 
 Coupe UEFA 2006-2007 

2007
Événement sportif international à Monaco
Compétition de football à Monaco
Face-à-face de l'AC Milan
Face-à-face du Séville FC
Supercoupe
Sport à Monaco en 2007
Sport en août 2007
Football MS